BEWAG steht für

 Bewag Aktiengesellschaft in Berlin, das zweite Energieversorgungsunternehmen mit diesem Namen, gehört seit 2003 zum schwedischen Vattenfall-Konzern und wurde am 1. Januar 2006 in Vattenfall Europe Berlin umbenannt; siehe Bewag (Berlin)
 Burgenländische Elektrizitätswirtschaft AG im Burgenland (Österreich); siehe Burgenländische Elektrizitätswirtschafts Aktiengesellschaft

Abkürzung